«Прокол» () — детективный триллер американского режиссёра Брайана Де Пальмы. В главных ролях заняты Джон Траволта и Нэнси Аллен (в то время жена режиссёра). Премьера фильма состоялась 24 июля 1981 года.

Сюжет 

Джек — звукорежиссёр на киностудии, снимающей второсортные фильмы ужасов. Однажды, озвучивая очередной фильм, он слышит странные звуки и записывает их. Оказывается, это звук выстрела и пробитой шины автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погиб кандидат в президенты США. У Джека на руках доказательство того, что автокатастрофа не была несчастным случаем, и против него — целая политическая группировка.

В ролях

Вокруг фильма 
Как следует из самого названия, «Прокол» (Blow Out) — дань уважения режиссёра Брайана де Пальмы любимым им лентам «Фотоувеличение» (Blow Up) и «Разговор» (Conversation). Как и во многих других лентах режиссёра, здесь изобилуют отсылки к творчеству его кумира — Хичкока.

Летом 1981 года фильм провалился в прокате, несмотря на то, что он очень впечатлил таких авторитетных критиков, как Полин Кейл и Роджер Эберт. Эта коммерческая неудача сигнализировала об окончании эпохи Нового Голливуда.

Со временем «Прокол» стал восприниматься критиками как вершина творчества Де Пальмы. К числу своих любимых фильмов его относит Квентин Тарантино. В 2011 г. лента вышла на DVD в престижной серии Criterion Collection.

Примечания 

Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1981 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы о съёмках
Независимые фильмы США
Детективные фильмы США
Неонуар
Фильмы в жанре джалло
Фильмы-технотриллеры